Flodin är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Christer Flodin
 Ferdinand Flodin
 Johan Flodin
 Johan Gustaf Flodin
 Johan Joachim Flodin
 John Flodin
 May Flodin
 Ove Flodin
 Patrik Flodin
 Per Flodin
 Sigfrid Flodin
 Stina Flodin